Laomedonte pode significar:
 Laomedonte, rei mitológico de Troia, pai de Ganimedes e de Príamo. Ele foi morto quando Héracles saqueou Troia
 Laomedonte, rei mitológico de Sicião de 1389 a.C. a 1350 a.C., sucessor de Epopeu e antecessor de Sicião
 Alguns personagens históricos mencionados en passant:
 um general de Messina (Sicília)
 Laomedonte de Mitilene, governador da Síria apontado por Pérdicas e Antípatro, deposto e capturado por Nicanor, general de Ptomoleu I
 Laomedonte de Orcómeno, que praticou corrida de longa distância a conselho dos seu médicos, por causa de uma doença no baço e se tornou um dos melhores corredores de longa distância.

 

Desambiguação